Слимани () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Слимани, Ислам (род. 1988) — алжирский футболист, нападающий клуба «Лестер Сити» и сборной Алжира.
 Слимани, Лейла (род. 1981) — французская писательница и журналистка марокканского происхождения.

См. также 
 Бен-Слиман — провинция Марокко в области Шавия-Уардига.